Ogino ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Ogino (* 1956), japanische Schriftstellerin
 Kōta Ogino (* 1997), japanischer Fußballspieler
 Kyūsaku Ogino (1882–1975), japanischer Gynäkologe
 Motonobu Ogino (* 2002), japanischer Fußballspieler
 Ogino Ginko (1851–1913), japanische Ärztin